Сент-Андре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сент-Андре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Сент-Андре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Східні Піренеї
 Сент-Андре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Сент-Андре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн